Смоквица може да се односи на:

 Смоквица (општина), насеље и општина на острву Корчули, Република Хрватска
 Смоквица (Паг), насеље града Пага, Република Хрватска
 Смоквица (Копар), насељено место у града Копра, Република Словенија
 Смоквица (Ђевђелија), насеље у општини Ђевђелија, Северна Македонија
 Смоквица Мала, ненасељено острвце у Корнатском архиплелагу
 Смоквица Вела, ненасељено острво у Корнатском архиплелагу